Wafula ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Wafula (* 1993), kenianischer Fußballspieler
 Noah Wafula (* 1990), kenianischer Fußballspieler